Escorpionídeo pode-se referir a duas famílias de aracnídeos:
 Buthidae
 Scorpionidae